Grevillea – tytuł czasopisma biologicznego
 Grevillea – rodzaj roślin